The Blue – mercato di Londra

Musica 
 The Blue – duo R&B sudcoreano
 The Blue – album dei Novembre del 2007
 The Blue – EP delle April del 2018
 The Blue – EP dei Death Cab for Cutie del 2019

Pagine correlate 
 Blue